Vysoká (), forma femenina d'un adjectiu que significa alt en txec i en eslovac, és el topònim d'aquests llocs:
 A Eslovàquia: 
 Vysoká, cim dels Petits Carpats
 Vysoká (Prešov), poble de la regió de Prešov
 Vysoká (Banská Bystrica), poble de la regió de Banská Bystrica
 A la República Txeca:
 Vysoká (districte de Bruntál), municipi del districte de Bruntál
 Vysoká (districte de Havlíčkův Brod), municipi del districte de Havlíčkův Brod
 Vysoká (districte de Mělník), municipi del districte de Mělník
 Vysoká (districte de Svitavy), municipi del districte de Svitavy